Nlong peut désigner :
 Nlong, un village du Cameroun dans la commune d'Afanloum ;
 Nlong, un village du Cameroun dans la commune d'Awaé ;
 Nlong, un village du Cameroun dans la commune de Lobo.

Homonymie de toponyme